

Geografia 
 Söder – distretto cittadino a Malmö, Svezia
 Söder – distretto di Holle nella Bassa Sassonia, Germania

Persone 
 Angelika Söder – arbitro tedesca
 Björn Söder – politico svedese
 Markus Söder – politico tedesco
 Robin Söder – calciatore svedese

Altro 
 KFUM Söder – squadra di pallacanestro svedese